Теньо (Тено) Георгиев Червениванов (Цървениванов) е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1870 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция, в семейството на Георги и Мария Червениванови.

Завършва училище в родния си град и се занимава с търговия. Присъединява се към ВМОРО, но през 1898 година е арестуван и затворен. На околийския конгрес на ВМОРО през 1904 година е избран за член и касиер на революционния комитет в Кукуш.

Със съпругата си Екатерина имат деца Рада и Мария (към 1907 година). Сестра – Вера Червениванова.

След Балканските войни емигрира със семейството си в България, първо в Гюмюрджина, а след това в Кърджали, където умира на 17 декември 1947 година.

Вижте също 
 Никола Червениванов
 Гоце Червениванов
Асен Червениванов

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Кукуш
Починали в Кърджали
Български имигранти от Македония в Кърджали
Теньо